PIK3CB () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 070 амінокислот, а молекулярна маса — 122 762.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, ендоцитоз, автофагія, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки